Le schéma de la ligne de Carcassonne à Rivesaltes est une illustration, représentation simplifiée du tracé de la ligne 676000 du réseau ferré national français.

Sources 
  .
 Observations sur Géoportail

Carcassonne